Wittorf (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Wittorf (Neumünster), een plaats in de Duitse gemeente Neumünster, deelstaat Sleeswijk-Holstein